Kiwialges är ett släkte av spindeldjur. Kiwialges ingår i familjen Analgidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Or
Kiwialges